Антисмысловая терапия () — метод лечения, основанный на выключении/остановке синтеза белка, участвующего в развитии заболевания, путём ингибирования трансляции его матричной РНК с помощью комплементарных к ней коротких нуклеотидных последовательностей (антисмысловых олигонуклеотидов).

Описание 
Матричная РНК (мРНК) несет смысловую информацию об аминокислотной последовательности белка — продукта соответствующего гена. Нуклеотидная последовательность, комплементарная цепи мРНК, называется антисмысловой последовательностью. Короткие антисмысловые нуклеотидные последовательности, состоящие из 15-40 звеньев, способны блокировать синтез белка с соответствующей мРНК за счет образования дуплексных участков на мРНК и создания препятствий для работы рибосомы.

Антисмысловые олигонуклеотиды применяются в онкологии для подавления синтеза опухолевых белков. Также антисмысловые олигонуклеотиды могут блокировать сплайсинг пре-мРНК (то есть вырезания из предшественника мРНК некодирующих последовательностей и соединения друг с другом кодирующих участков). Таким образом удается убрать из зрелой мРНК участки, кодирующие мутации, которые вызывают тяжелые заболевания, например, миодистрофию (мышечную дистрофию). Для защиты антисмысловых олигонуклеотидов от деградации при их введении в организм применяют методы их химической модификации. Доставка олигонуклеотидов в клетки — важный аспект их клинического применения — может осуществляться с помощью подходов РНК-интерференции.

Литература 
 Agrawal S. Antisense oligonucleotides: towards clinical trials // Trends in Biotechnology. 1996. V. 14, № 10. P. 376—388.
 Maxon J., Weaver Ch. Antisense Therapy: An Overview // Current Topics In Oncology, 2005. — professional.cancerconsultants.com/current_oncology.aspx?id=29920
 Xie F. Y., Woodle M.C., Lu P. Y. Harnessing in vivo siRNA delivery for drug discovery and therapeutic development // Drug Discov Today. 2006. V. 11, № 1-2. P. 67-73.
 Sanguino A., Lopez-Berestein G., Sood A.K. Strategies for in vivo siRNA delivery in cancer // Mini- Rev. Med. Chem. 2008. V. 8, № 3. P. 248—255.
 Pushparaj P. N., Melendez A. J. Short interfering RNA (siRNA) as a novel therapeutic // Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 2006. V. 33, № 5-6. P. 504—510.

Ссылки 

Биомедицина